plaatsen in Polen:
Balków, in woiwodschap Łódź
Bałków, in woiwodschap Święty Krzyż